Kantosi steht für:

 Kantosi (Sprache), ghanaische Sprache
 Kantosi (Volk), Volk in Ghana